Affinität (von lateinisch affinitas „Schwägerschaft“) steht für:

 Schwägerschaft, angeheiratete Personen und ihre Verwandten
 Affinität (Chemie), Bestreben von Atomen und Molekülen, Wechselwirkungen einzugehen
 Affinität (Biochemie), Maß für die Bindungsstärke bei Protein-Ligand-Wechselwirkungen
 Affinität (Mathematik), bijektive Abbildung einer linearen Mannigfaltigkeit auf sich selbst

 Affinität (Philosophie), philosophischer Begriff
 Affinität (Marktforschung), Maß für die Erreichbarkeit einer Zielgruppe in der Marktforschung
 Affinität (Textilindustrie), Maß des Aufnahmevermögens von Farbstoffen bei Textilrohstoffen

Siehe auch:
 affin. (Species affinis)

 Affinage (Begriffsklärung)